

Cucina 
 Maltagliati – tipo di pasta riconosciuta come prodotto tipico della regione Emilia-Romagna

Persone 
 Abdon Maltagliati (1894-1957) – politico italiano
 Angelo Maltagliati (...–...) – calciatore italiano
 Evi Maltagliati (1908-1986) – attrice italiana
 Roberto Maltagliati (1969) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Sergio Maltagliati (1960) – compositore, programmatore, artista e professore italiano